Oelbermann ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Oelbermann (1833–1897), im Textilhandel tätiger Kölner Unternehmer
 Laura von Oelbermann (1846–1929), Kölner Stifterin und Mäzenin
 Hugo Oelbermann (1832–1898), deutscher Dichter
 Karl Oelbermann (1896–1974), Wandervogelführer
 Reinhard Oelbermann (1955–2019), deutscher Politiker (CDU)
 Robert Oelbermann (1896–1941), Wandervogelführer